Arte e Vida foi uma revista sobre arte e poesia anarquista publicada no Brasil nas primeiras décadas do século XX por Arsénio Palácio, tendo como um de seus principais colaboradores Florentino de Carvalho.

Publicações anarquistas em português
Publicações anarquistas do Brasil
Revistas extintas do Brasil
Revistas anarquistas
Revistas de arte